Niemcy:
 Urbach – dzielnica Kolonii
 Urbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Urbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Urbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Nordhausen
 Urbach – rzeka, dopływ Renu

Osoby:
 Klaus von Urbach – niemiecki alchemik
 Lutz Urbach – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Plüderhausen-Urbach